Despuig ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Despuig y Dameto (1745–1813), spanischer Erzbischof und Kardinal
 Guillem Despuig, valencianischer Musiktheoretiker, Musiker und katholischer Geistlicher
 Ramon Despuig (1670–1741), Großmeister des Malteserordens